Соку́ров — фамилия. Известные носители:

 Сокуров, Александр Николаевич (род. 1951) — советский, российский кинорежиссёр и сценарист.
 Сокуров, Сергей Анатольевич (род. 1940) — русский писатель, геолог, общественный деятель.
 Сокуров, Мусарби Гисович (1929—1990) — кабардинский критик и литературовед, поэт.
 Сокуров, Фёдор Егорович (умер в 1875) — русский библиофил.

 Сокурова, Милица Венедиктовна  (1 октября 1895, Бузулук, Самарская губерния, Российская империя — 31 августа 1975, Ленинград, СССР) — советский библиограф и библиографовед.

См. также 
 Сакуров
 Шокуров